Desa Prapag Lor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Prapag Lor (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 109,83), Jawa Tengah, 
 Desa Prapag Lor (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 108,86), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar